In 1919/20 werd het eerste voetbalkampioenschap van Hessen-Saar gespeeld, dat georganiseerd werd door de Zuid-Duitse voetbalbond.  Voor het einde van de Eerste Wereldoorlog speelden de teams uit de regio Wiesbaden in de Nordkreisliga, de meeste clubs speelden voor de oorlog niet op het hoogste niveau. De bond richtte nieuwe competities op en de Kreisliga Hessen en Kreisliga Saar waren twee afzonderlijke competities waarvan beide kampioenen zich plaatsten voor de Zuid-Duitse eindronde. Pas vanaf 1921 werden beide competities officieel onder dezelfde noemer Rijnhessen-Saar geplaatst.

SV Germania Wiesbaden werd kampioen van Hessen en SV Saar 05 Saarbrücken van Saar. Beide clubs plaatsten zich voor de Zuid-Duitse eindronde. De kampioenen werden over drie groepen verdeeld beide clubs moesten het onderspit delven voor FC Pfalz Ludwigshafen dat alle wedstrijden won.

Kreisliga Hessen

Kreisliga Saar

Externe links
 fussball-historie Hessen
 fussball-historie Saar
 Euroleagues

Voetbalkampioenschap van Rijnhessen-Saar
Duits competitievoetbal 1919/20